Richard Rush peut désigner :
 Richard Rush, un ambassadeur des États-Unis d'Amérique en France de 1847 à 1849 ;
 Richard Rush (1930-2021), un réalisateur, producteur, scénariste et acteur américain.